Геннадий Николаевич Тепляшин (1930—2012) — советский, российский врач. Народный врач СССР (1983).

Биография 
Родился 4 мая 1930 года в селе Беляево Кикнурского района (ныне в Кировской области России) в семье служащих. Отец был ветеринарным фельдшером, мать работала в колхозе.

В 1938 году отец был репрессирован как «враг народа», в 1941 году умер в тюрьме. Мать умерла в 1942 году. Был отдан в детский дом.

После окончания в 1945 году семилетней школы, поступил в Яранскую фельдшерско-акушерскую школу.

Два года работал фельдшером Кикнурской районной больницы. В 1951 году поступил в Ижевский медицинский институт.

После окончания института в 1957 году получил направление в Бурят-Монгольскую АССР хирургом в Петропавловскую районную больниц Джидинского района.

В 1965 году по семейным обстоятельствам переехал на работу в Селенгинскую больницу Кабанского района Бурятии, где проработал 32 года, в том числе заместителем главного врача по лечебной части, а большую часть времени — заведующим хирургическим отделением.

Вёл общественную работу в больнице. Был членом Кабанского райкома КПСС, Бурятского областного комитета КПСС.

С 1997 года работал хирургом в поликлинике № 3 Улан-Удэ.

Умер в 2012 году.

Семья 
 Жена — работник образования
 Дети — сын, сотрудник МВД Бурятии; дочь, врач-педиатр в больнице № 4 Улан-Удэ.

Звания и награды 
 Заслуженный врач Бурятской АССР (1975)
 Народный врач СССР (1983)
 Значок «Отличнику здравоохранения» (1973)
 Почётные грамоты Министерства здравоохранения Бурятской АССР, областного комитета КПСС, Кабанского райкома КПСС.

Примечания

Ссылки 
 В. А. Козин, Е. И. Ермакова, З. М. Хамарханова Они сжигают себя понемногу, что бы не гасли другие сердца. К 80-летию Кабанского района — Улан-Удэ, Издательство ГУЗ РЦМП МЗ РП, 2007.

Выпускники Ижевской медицинской академии
Хирурги СССР
Хирурги России
Члены Бурятского обкома КПСС